Kabinett Bonomi steht für folgende Regierungen des Königreichs Italien:

 Kabinett Bonomi I, 56. Regierung des Königreichs Italien (1921–1922)
 Kabinett Bonomi II, 62. Regierung des Königreichs Italien (1944)
 Kabinett Bonomi III, 63. Regierung des Königreichs Italien (1944–1945)